Onderdistrict in Indonesië
 Trawas (onderdistrict), een onderdistrict van het regentschap Mojokerto in de provincie Oost-Java
Plaats in Indonesië
 Trawas (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Mojokerto in de provincie Oost-Java